

Села:
 Антонівці — Тернопільська область, Кременецький район, колишній (до 2020 року) Шумський район
 Антонівці — Хмельницька область, Ярмолинецький район

Антонівці — село, Вітебська область, Браславський район